В настоящее время в Соединённых Штатах имеется 1 округ с названием Кламат ():
 округ '''Кламат''' — штат Орегон.
 кроме него существовал ныне упраздненный округ '''Кламат''' — штат Калифорния.